Шуков — русская фамилия; имеет женскую форму Шукова.

Известные носители 
 Шуков, Дмитрий Владиславович (род. 1975) — российский футболист, крайний полузащитник, нападающий.
 Шуков, Питер (род. 1979) — американский шоумен, комик, певец, рэпер, композитор, поэт-песенник, продюсер.